Zieglstadl ist der Ortsname von

 Zieglstadl (Altenmarkt an der Alz), Ortsteil der Gemeinde Altenmarkt an der Alz, Landkreis Traunstein, Bayern
 Zieglstadl (Gars am Inn), Ortsteil des Marktes Gars am Inn, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Zieglstadl (Hohenthann), Ortsteil der Gemeinde Hohenthann, Landkreis Landshut, Bayern
 Zieglstadl (Isen), Ortsteil des Marktes Isen, Landkreis Erding, Bayern
 Zieglstadl (Moosthenning), Ortsteil der Gemeinde Moosthenning, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Zieglstadl (Offenberg), Ortsteil der Gemeinde Offenberg, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Zieglstadl (Passau), Ortsteil der kreisfreien Stadt Passau, Bayern
 Zieglstadl (Pfarrkirchen), Ortsteil der Stadt Pfarrkirchen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Zieglstadl (Traunreut), Ortsteil der Stadt Traunreut, Landkreis Traunstein, Bayern

 Zieglstadl (Gemeinde Mühlbachl), Ortschaft von Mühlbachl im Wipptal, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol

Siehe auch:
 Ziegelstadel
 Ziegelstadl